Malinowa Góra (425,9 m) – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej, w woj. małopolskim, w gminie Olkusz
 Malinowa Góra (270,5 m) – wzgórze w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, w woj. podkarpackim, na terenie miasta Krosno
 Malinowa Góra (632 m) – wzgórze na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, w kraju preszowskim

Zobacz też 
 Malinowa